Witte waterlelies
 Nymphaea alba, uit Europa en Noord-Afrika
 Nymphaea lotus, uit Oost-Afrika en Zuidoost-Azië
 Nymphaea pubescens, uit of Zuid- en Zuidoost-Azië, de nationale bloem van Bangladesh
 Ganglamedo, vertaald Witte lotus, een Chinese musical uit 2006
 Witte Lotus (China) was oorspronkelijk een religieuze lekenbeweging, die ontstond in de twaalfde eeuw. In latere eeuwen werd het etiket Witte Lotus op een aantal rebellerende groepen geplakt. De bekendste is de Opstand van de Witte Lotus van 1796-